Monroeville est le nom de plusieurs villes aux  :
Monroeville, une localité en Alabama ;
Monroeville, une localité en Indiana ;
Monroeville, une localité dans l'Ohio ;
Monroeville, une localité en Pennsylvanie ;
Monroeville, une localité du New Jersey.

Voir aussi

Homonymie de localités aux États-Unis